Pavo může znamenat:

souhvězdí Páva
páv, rod hrabavých ptáků